Katholieke Universiteit Brabant, oude naam van de Universiteit van Tilburg
 Katholieke Universiteit Brussel
 kub, voorwerp uit de visserij

Zie ook 
Kubieke meter (kuub)